Miejscowości w USA:
 Connellsville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette
Gminy w USA:
 Connellsville (ang. Connellsville Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Fayette